Bruchmühle steht für:

Orte:
 Bruchmühle (Altlandsberg), Ortsteil der Stadt Altlandsberg, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Bruchmühle (Fünfseen), Ortsteil der Gemeinde Fünfseen, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Bruchmühle (Vellahn), Wohnplatz der Gemeinde Vellahn, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern

Gebäude:
 Bruchmühle, anderer Name der Buss-Mühle, im Stadtteil Uerdingen, kreisfreies Krefeld, Nordrhein-Westfalen
 Bruchmühle (Mühltal), bei Nieder-Ramstein, Gemeinde Mühltal, Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen
 Bruchmühle (Nausis), bei Nausis, Gemeinde Neukirchen, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Bruchmühle (Riebelsdorf), bei Riebelsdorf, Gemeinde Neukirchen, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen

Siehe auch:
 Bruchmühlen
 Bruckmühle